Три корабля Королевского флота носили название HMS Preston:

 HMS Preston — 40-пушечный корабль; спущен на воду в 1653 как Preston. Переименован в HMS Antelope в 1660, продан в 1693.
 HMS Preston — 48-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1698 как HMS Salisbury. Захвачен французами в 1703, отбит в 1708, переименован в HMS Preston в 1716. перестроен в 1742, разоружен в 1748, отправлен на слом в 1749.
 HMS Preston — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1757. Превращен в блокшив в 1785, разобран в 1815.

См. также 
 HMCS Prestonian